Antonio Marchesano (Bellinzona, 1991. január 18. –) svájci korosztályos válogatott labdarúgó, a Zürich középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Marchesano az ifjúsági pályafutása alatt játszott a Lugano és a Bellinzona akadémiájánál is. A 2009–es szezonban igazolt a Biaschesi felnőtt csapatába, ahol először a 2009. szeptember 22-ei, Tuggen ellen 3–1-re elvesztett mérkőzésen Andrea Locatelli cseréjeként a 81. percben debütált. A szezonban összesen 27 mérkőzésen lépett pályára és két gólt szerzett. A következő szezont már a Locarnonál kezdte. Először a 2010. július 26-ai, Aarau ellen 2–0-ra elvesztett Challenge League mérkőzésen képviselte a klubot. A 2011–12-es szezon kezdete előtt visszatért szülővárosának klubjához, a Bellinzonához. 

2013-ban a Winterthur csapatához igazolt, ahol szintén két évet töltött. 2015-ben egy szezon erejéig a Biel-Biennet erősítette. 

2016. június 30-án négyéves szerződést írt alá az első osztályban szereplő Zürich együttesével, amelyet 2019-ben még négy évvel meghosszabbított.

A válogatottban 
Marchesano az U20-as és U21-es válogatottal is képviselte Svájcot.

Statisztika 
2022. november 3. szerint.

Sikerei, díjai 
Zürich
 Swiss Super League
 Bajnok (1): 2021–22

 Challenge League
 Feljutó (1): 2016–17

 Svájci Kupa
 Győztes (1): 2017–18

Jegyzetek

További információk 
 Transfermarkt profil

1991-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az FC Locarno labdarúgói
A Bellinzona labdarúgói
Az FC Winterthur labdarúgói
Az FC Biel-Bienne labdarúgói
Az FC Zürich labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek